Amfithéa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Amfithéa (ort i Grekland, Nomós Ioannínon), Epirus, 
 Amfithéa (ort i Grekland, Nomós Ártas), Epirus, 

Robotskapade Greklandförgreningar